Cyprián Majerník – pittore slovacco
 Pavol Majerník – calciatore slovacco
 Peter Majerník – calciatore slovacco